DAB — аббревиатура:

 Digital Audio Broadcasting (DAB и DAB+) — один из стандартов цифрового радиовещания
 3,3'-диаминобензидин — соединение, используемое при иммунохимическом окрашивании, субстрат пероксидазы хрена, например, при вестерн-блоттинге и ИФА
 Driver Airbag — подушка безопасности водителя
 Dortmunder Actien Brauerei — немецкая пивоварня и одноименное пиво из города Дортмунд.
 Danish Automobile Building — Датский Автомобильный Завод.